Jane Leade (ur. marzec 1623 w Norfolk, zm. 19 sierpnia 1704) – angielska mistyczka. Wizje miała już jako młoda dziewczyna. Była zapaloną czytelniczką dzieł Jakuba Böhmego i współzałożycielką wspólnoty filadelfian w Londynie. Swoje wizje opisała w kilku wydanych książkach, m.in. w A Fountain of Gardens Watered by the Rivers of Divine Pleasure (1696-1701).

Dzieła
1. The Heavenly Cloud now Breaking: The Lord Christ's Ascension Ladder sent down; To shew the way to reach the Ascension and Glorification, through the Death and Resurrection, 1681
2. The Revelation of Revelations: Particularly as an Essay Towards the Unsealing, Opening and Discovering the Seven Seals, the Seven Thunders, the New Jerusalem State, the Twelve Gates and the Magical Eye. The which have not hitherto so far been brought forth to light (except to the Spiritual Discerner) to any degree of Satisfaction, as to the understanding of the grand Mystery, 1683
3. The Enochian Walks with God: Found out by a Spiritual Traveller, Whose Face Towards Mount-Sion Above was Set; with an Experimental Account of What was Known, Seen and Met withal There. [A Revelation of the Immense and Infinite Latitude of God's Love, to the Restoring of his Whole Creation, and How, and after what Way and Manner we are to Look, and wait for this Last Appearance, and Coming of our Mighty God, and Saviour Christ Jesus.], 1694
4. The Laws of Paradise: given forth by Wisdom to a Translated Spirit [God reveals further the requirements for those of the High calling of the Nazarites who shall have access to Paradise while still within their mortal bodies.], 1695
5. The Wonders of God's Creation: Manifested in the Variety of Eight Worlds; As they were made known Experimentally to the Author. [A Manifestation Concerning the Eight Worlds or Regions, Allotted to Human Souls; According to their several Degrees of Ascent or Descent.], 1695
6. A Message to the Philadelphian Society: Whithersoever dispersed over the whole Earth. Together with a Call to the Several Gathered Churches among Protestants in this Nation of England, 1696
7. A Second Message to the Philadelphian Society: A further Manifestation Concerning the Virgin Philadelphian Church: Given upon New Year's Day in this Present Year MDCXCVI. Being A Second message to the Philadephian Society, and a Touchstone to the Gathered Churches, 1696
8. The Tree of Faith: or The Tree of Life, Springing up in the Paradise of God from which All the Wonders of the New Creation, in the Virgin Church of the First-born of Wisdom must proceed, 1696
9. The Ark of Faith: or A supplement to the Tree of Faith, &c. for the Further Confirmation of the same. Together with A Discovery of the New World, 1696
10. A Fountain of Gardens:Volume I (Jane Lead's revealing personal Journal of Spiritual Encounters during the years from 1670-1676) Watered by the Rivers of Divine Pleasure, and Springing up in all the Variety of Spiritual Plants; Blown up by the Pure Breath into a Paradise. Sending forth their Sweet Savours, and Strong Odours, for Soul Refreshing, 1696
11. A Revelation of the Everlasting Gospel Message: Which Shall Never Cease to Be Preach'd Till the Hour of Christ's Eternal Judgment Shall Come; Whereby will be Proclaim'd the Last-Love Jubilee, in order to the Restitution of the Whole Lapsed Creation, Whether Human or Angelical. When by the Blood of the Everlasting Covenant, all Prisoners shall be set free, 1697
12. A Fountain of Gardens: Volume II Being a Continuation of the Process of a Life according to Faith, of the Divinely Magical Knowledge, and of the New Creation. In Mutual Entertainments Betwixt The Essential Wisdom, and the Soul in her Progress through Paradise, to Mount Sion, and to the New Jerusalem. (Jane Lead's Journal from 1677), 1697
13. The Messenger of An Universal Peace: A Third Message to the Philadelphian Society including "The Marks of a True Philadelphian", 1698
14. The Ascent to the Mount of Vision: Where many Things were shewn, concerning; I. The First Resurrection; II. The State of Separated Souls; III. The Patriarchal Life; IV. The Kingdom of Christ: With an Account of the Approaching Blessed State of this Nation, 1699
15. The Signs of the Times: Forerunning the Kingdom of Christ and Evidencing when it is Come, 1699
16. The Wars of David and the Peaceable Reign of Solomon: symbolizing the Signs of the Times of Warfare and Refreshment of the Saints of the Most High God to whom a Priestly Kingdom is shortly to be given, after the Order of Melchezideck—consisting of two Treatises entitled: An Alarm to the Holy Warriours to Fight the Battels of the LAMB. The Glory of Sharon in the Renovation of Nature, 1700
17. A Fountain of Gardens: Volume III: Part ONE (Jane Lead's Journal from 1678) A Spiritual Diary of the Wonderful Experiences of a Christian Soul, under the Conduct of the Heavenly Wisdom, 1700
18. A Fountain of Gardens: Volume III: Part TWO (Jane Lead's Journal from 1679 to 1686) A Spiritual Diary of the Wonderful Experiences of a Christian Soul, under the Conduct of the Heavenly Wisdom; Continued from the Year 1679, to the Middle of the Year 1686 (The Last Volume of her Journal), 1701
19. A Living Funeral Testimony: or Death Overcome, and Drown'd, in the Life of Christ. With a Further Description of the Various States of Separated Souls, as to what they may expect will ensue after Death, whether in Christ or out of Christ, 1702

Bibliografia 
 Hervé Masson, Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993.

Mistycy chrześcijańscy
Urodzeni w 1623
Zmarli w 1704